Yerba gigante puede referirse a:

 el nombre común de la planta Acanthus mollis; o
 el nombre común de la planta Echium boissieri.